Дже́йсон Э́двард Мьюз (; род. 12 июня 1974) — американский актёр польского происхождения, наиболее известный по роли сексуально озабоченного сквернослова Джея в серии фильмов своего давнего друга Кевина Смита.

Биография 
Родился и вырос в рабочем квартале Нью-Джерси. Своего отца Джейсон никогда не знал, а его мать была бывшей заключённой и наркоманкой (в 2000 году она скончалась после того, как заразилась ВИЧ).
Первой съёмкой для него стал клип блюз-роковой группы Vaya Con Dios «Time Flies» 1992 года (парень за пинбольным столом). Мьюз дебютировал в кино в 1994 году, сыграв роль Джея в дебютном фильме Смита «Клерки». Сам Смит исполнил роль его напарника Молчаливого Боба. В дальнейшем Мьюз снимался во всех фильмах Смита, в которых появлялась парочка Джей и Молчаливый Боб: «Лоботрясы», «В погоне за Эми», «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Клерки 2». Среди других фильмов Мьюза главная роль в фильме «Стильные штучки» (вместе с Пэрис Хилтон) и камео в роли Джея в «Крик 3», кроме этого он снимался в ряде независимых малобюджетных картин.

В компьютерной игре Scarface: The World Is Yours Мьюз озвучивал эпизодического персонажа — вора, речь которого очень похожа на речь Джея.

Факты 
 Работал кассиром в магазине комиксов у своего друга Кевина Смита.
 Полное имя его персонажа во вселенной View Askewniverse Джейсон Деррис, он младший брат Рика Дерриса, персонажа фильма «Клерки» 1994 года, которого сыграл Эрнест О’Доннелл.
 Джейсон Мьюз является большим фанатом сериалов «Баффи», «Ангел» и «Тайны Смолвиля».
 С 30 января 2009 года женат на Джордан Монсанто. 1 апреля 2015 года у пары родилась дочь Логан Ли.
 Как и его персонаж Джей, Мьюз долгое время употреблял наркотики. В 2000 году он был осуждён на два года условно за хранение героина, а позже прошёл курс принудительного лечения от наркозависимости.

Фильмография

Играет самого себя

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актёры США